Ика ( — углубление в земле) — село в Катангском районе Иркутской области России.

География 
Село стоит на реке Ике.

Топонимика 
Название происходит от эвенкийского икэ — углубление в земле, котёл.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 52 человека, из них 29 мужчин и 23 женщины

Власть 
Село в административном плане относится к Непскому муниципальному образованию Катангского района Иркутской области.

Примечания 

Населённые пункты Катангского района